Cette page contient les pages d'homonymie de Amoureux, L'Amoureux et Les Amoureux.

Amoureux est l'adjectif se rapportant à l'amour.

Patronyme 

 Yves Amoureux est un réalisateur et scénariste français.

Titres 

 Amoureux, une nouvelle d’Arthur Conan Doyle parue en 1894.

 Les Amoureux, une pièce de théâtre de Carlo Goldoni de 1759 ;
 Les Amoureux, un célèbre tableau d'Émile Friant (1888) ;
 Les Amoureux, le titre alternatif du film français L'Épervier, réalisé par Marcel L'Herbier en 1933 ;
 Les Amoureux (Gli Innamorati), un film franco-italien réalisé par Mauro Bolognini en 1955 ;
 Les Amoureux (Älskande par), un film suédois réalisé par Mai Zetterling en 1964 ;
 Les Amoureux (Nezhnost), un film russe réalisé par Elior Ichmoukhamedov en 1967 ;
 Les Amoureux, un téléfilm français réalisé par Jean-Paul Roux (réalisateur) en 1967 ;
 Les Amoureux, un film français réalisé par Catherine Corsini en 1994.

Autres 
 L'Amoureux, la sixième carte du tarot de Marseille.
 Amoureux, un type de personnage dans la troupe de la commedia dell'arte.
 Amoureux House, une maison historique américaine à Sainte-Geneviève dans le Missouri.

Voir aussi 
 
  (en catalan)
 
 
 
 

Patronyme français